Laureys peut désigner :

 Félix Laureys, architecte belge
 Henry Laureys, professeur et écrivain québécois
 Pierre Laureys, résistant français, Compagnon de la Libération
 Steven Laureys, neurologue belge

Autres 
 Laurey